2014 Meridian Lifts European FIM Speedway Grand Prix - druga impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2014. Zawody odbędą się 26 kwietnia 2014 na stadionie Polonii w Bydgoszczy..

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Adriana Miedzińskiego. Zawodnikami rezerwowymi będą: Szymon Woźniak i Paweł Przedpełski.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 25 kwietnia.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Kasprzak, Lindgren, Harris, Pedersen
 Hancock, Zagar, Jonsson, Woffinden
 Miedziński, Iversen, Holder, Bjerre
 Hampel, Ward, Smolinski, Batchelor 
 Hancock, Iversen, Hampel, Harris
 Jonsson, Miedziński, Lindgren, Batchelor
 Smolinski, Bjerre, Pedersen, Zagar
 Kasprzak, Holder, Ward, Woffinden
 Ward, Jonsson, Bjerre, Harris
 Hancock, Holder, Smolinski, Lindgren
 Batchelor, Iversen, Woffinden, Pedersen (w)
 Kasprzak, Hampel, Zagar, Miedziński (w)
 Holder, Zagar, Batchelor, Harris
 Hampel, Lindgren, Woffinden, Bjerre
 Ward, Hancock, Pedersen, Miedziński (w)
 Jonsson, Iversen, Kasprzak, Smolinski
 Woffinden, Smolinski, Harris, Miedziński
 Ward, Iversen, Zagar, Lindgren
 Pedersen, Holder, Hampel, Jonsson
 Kasprzak, Hancock, Bjerre, Batchelor
 Półfinały:
 Hampel, Kasprzak, Jonsson, Iversen
 Hancock, Ward, Holder, Smolinski
 Finał:
 Kasprzak, Ward, Hampel, Hancock

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Europa
2014
2014 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy